Polski Teatr Marionetek „Niebieskie Migdały” w Warszawie (1945-1946)
 Teatr Lalek „Niebieskie Migdały” w Krakowie (1946-1948)
 Teatr Lalek „Niebieskie Migdały” w Warszawie (1948-1950)